Александр Каун:
 Каун, Александр Самуилович (1889—1944) — американский литературовед
 Каун, Александр Олегович (род. 1985) — российский баскетболист